Сіро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 150 км на південь від Орлеана, 40 км на південний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 262 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 545,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сірон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сірон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр